Рафаел Надал је освојио турнир. У финалу је победио Ендија Марија резултатом 6:1, 6:2.

Носиоци 

  Рафаел Надал (победник)
  Роџер Федерер (полуфиналиста)
  Новак Ђоковић (четвртфиналиста)
  Енди Мари (финалиста)
  Ернестс Гулбис (друго коло)
  Хуан Мартин дел Потро (четвртфиналиста)
  Енди Родик (полуфиналиста)
  Жил Симон (треће коло)
  Гаел Монфис (друго коло)
  Фернандо Вердаско (четвртфиналиста)
  Жо-Вилфрид Цонга (треће коло)
  Давид Ферер (четврто коло)
  Џејмс Блејк (треће коло)
  Давид Налбандијан (четврто коло)
  Томи Робредо (четврто коло)
  Станислас Вавринка ''(четврто коло)

<li> Фернандо Гонзалез (четврто коло)
<li> Радек Штјепанек (друго коло)
<li> Марин Чилић (треће коло)
<li> Марди Фиш (друго коло)
<li> Томаш Бердих (друго коло)
<li> Игор Андрејев (четврто коло)
<li> Ришар Гаске (треће коло)
<li> Марат Сафин (треће коло)
<li> Робин Седерлинг (друго коло)
<li> Дмитриј Турсунов (треће коло)
<li> Иво Карловић (треће коло)
<li> Марио Анчић (друго коло)
<li> Рајнер Шитлер (друго коло)
<li> Јирген Мелцер (треће коло)
<li> Никола Кифер (треће коло)
<li> Пол-Анри Матје (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Индијан Велса 2009.
Отворено првенство Индијан Велса – мушкарци појединачно